Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2007 года — турнир под эгидой ИИХФ, проходивший с 9 по 18 февраля 2007 года, для национальных сборных команд по хоккею с шайбой, возраст игроков которых не превышает 18 лет. Проведение турнира должно было выявить степень заинтересованности в проведении Чемпионата мира для 18-летних хоккеисток среди национальных федераций — членов ИИХФ. Опыт организации турнира должен был помочь Совету ИИХФ решить вопрос о проведении первого чемпионата мира среди женских юниорских команд, организация которого должна была быть приурочена к празднованию 100-летия ИИХФ.

Сильные сборные США и Канады были освобождены от участия в квалификационном турнире. В общей сложности в турнире приняло участие 12 команд, разделенных на 3 равноценных группы. По две лучшие команды из каждой группы квалифицировались на чемпионат мира.

На ежегодном конгрессе ИИХФ, состоявшемся в Москве в мае 2007 года, по результатам турнира было принято положительное решение об организации чемпионата мира среди женских юниорских команд. Женские юниорские сборные команды США и Канады, а также 6 лучших команд квалификационного турнира ИИХФ сформировали ТОП-дивизион. Команды, занявшие 3—4 места в своих группах, были признаны не обладающими достаточной квалификацией для участия в чемпионате мира. Позже эти команды (за исключением сборной Нидерландов) сформировали первый дивизион юниорского чемпионата мира 2009 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 12 национальных команд — одиннадцать из Европы и одна из Азии.

Группа A

Таблица

Результаты

Группа B

Таблица

Результаты

Группа С

Таблица

Результаты

Ссылки 
 
 

Февраль 2007 года
Спорт в Германии в 2007 году
Спорт в Чехии в 2007 году
Спорт в Финляндии в 2007 году
ЖЮ-квалификация
Ж3К
Ж3К
Ж3К
Чемпионаты мира в Финляндии